Polesí může být:

 Polesí – obec v okrese Pelhřimov, kraj Vysočina
 polesí (lesnictví) – územní celek části lesů spravovaný z jednoho místa
 Polesí (Rynoltice) – část obce Rynoltice v okrese Liberec
 Polesí (region) – historický region ve východní Evropě
 Polesie (železniční zastávka) – železniční zastávka v Polsku
 Hotel Polesí – budova v opuštěném městě Pripjať na Ukrajině

Rozcestníky - místopisné jméno